Орнштейн — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Орнштейн, Йехудит (1911—2008) — израильская танцовщица, хореограф, дочь М. Орнштейн
 Орнштейн, Лео (Юда-Лейб Абрамович Горнштейн; 1893—2002) — американский пианист и композитор.
 Орнштейн, Леонард Саломон (Leonard Ornstein, 1880—1941) — нидерландский физик.
 Орнштейн, Маргалит (урождённая Грете Оппенгеймер; 1888—1973) — израильская танцовщица, пионер израильской хореографии.
 Орнштейн, Северо (род. 1930) — американский учёный в области информатики, сын Л. Орнштейна.
 Орнштейн, Эммануил Георгиевич (Гершевич; род. 1926) — молдавский учёный-медик, ортопед и травматолог.
 Орнштейн, Яков Мешулам (1775—1839) — галицийский раввин, противник Гаскалы.

Также 
 Процесс Орнштейна — Уленбека
 Уравнение Орнштейна — Цернике
 Хлоратор системы Орнштейна